Пло́щадь Ка́рла Ма́ркса — название площадей в городах России и СНГ:

Россия 
 Площадь Карла Маркса — площадь в Астрахани.
 Площадь Карла Маркса — площадь в Брянске.
 Площадь Карла Маркса — прежнее (в 1964—2011 гг.) название сквера Воинской Славы в Великом Новгороде.
 Площадь Карла Маркса — прежнее (в 1918—1923 гг.) название Соборной площади в Великом Устюге.
 Площадь Карла Маркса — площадь во Владикавказе.
 Площадь Карла Маркса — прежнее (до 2003 г.) название Площади Петра Великого в Липецке.
 Площадь Карла Маркса — площадь в Новосибирске.
 Площадь Карла Маркса — площадь в Орле.
 Площадь Карла Маркса — площадь в Перми.
 Площадь Карла Маркса — площадь в Ростове-на-Дону.
 Площадь Карла Маркса — площадь в Талдоме.
 Площадь Карла Маркса — площадь в Ярославле.

Беларусь 
 Площадь Карла Маркса — площадь в Свислочи.